Il Divo puede referirse a:

Música

 Il Divo, cuarteto musical de crossover clásico.
 Il Divo, primer álbum del grupo homónimo, publicado en 2004.

Filmografía
 Il divo, una película de Paolo Sorrentino estrenada en 2008.

Comedia
 Il divo, comedia de Nino Martoglio